Ansonia
 Ansonia (Connecticut)
 Ansonia (Ohio)

Ver também 
 Anson

Desambiguações de topônimos